Ми́рослав Гру́мич (; 29 июня 1984, Апатин, СФРЮ) — сербский футболист, нападающий.

Биография 

На профессиональном уровне начал играть в клубе «Младост» из города Апатин. После играл за «Войводину». Летом 2006 года перешёл в полтавскую «Ворсклу». В чемпионате Украины дебютировал 23 июля 2006 года в матче против киевского «Арсенала» (0:1). 22 апреля 2007 года в матче против киевского «Динамо» (1:1). Показал оскорбительный жест в адрес арбитра. За это «Ворскла» была наказана на 1000 евро, а Грумич отбыл трёхматчевую дисквалификацию. В ноябре 2008 года перешёл в «Банат».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте srbijafudbal.net  
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки ФК «Младост» Апатин
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Банат»
Игроки ФК «Ракоци»
Игроки ФК «Печ»
Игроки ФК «Диошдьёр»
Игроки ФК «Кишварда»
Игроки ФК «Козармишлень»
Игроки ФК «Халадаш»
Игроки ФК «Залаэгерсег»